Kvarnån kan betyda flera saker:

 Kvarnån (Dalarna) – en å i Bjursås, Falu kommun
 Kvarnån (Medelpad) – en å i Indal
 Kvarnån (Värnamo) – en å i Värnamo kommun
 Kvarnån (Norrbotten) – en å i Luleå kommun
 Kvarnån, Sorunda – en å i Nynäshamns kommun (även kallad Fitunaån)
 Kvarnån, Ångermanälven (I) – ett biflöden till Ångermanälven
 Kvarnån, Ångermanälven (II) – ett biflöden till Ångermanälven
 Kvarnån, Ångermanälven (III) – ett biflöden till Ångermanälven
 Kvarnån, Ångermanälven (IV) – ett biflöden till Ångermanälven
 Kvarnån, Ångermanälven (V) – ett biflöden till Ångermanälven